Canary, mot anglais pour canari, et sa variante Cannary peuvent faire référence à :

Patronyme 
 , homme politique américain ;
 David Canary (1938-2015), acteur américain ;
 Martha Jane Cannary, dite « Calamity Jane » (1852-1903), femme américaine de la conquête de l'Ouest ;
  (1962-), mathématicien américain.

Prénom 
  (1942-), compositrice américaine ;
 Canary Conn (1949-), autrice américaine.

Toponyme 
 , quartier de Toronto ;
 Canary Wharf, quartier de Londres :
 Canary Wharf, station du métro de Londres.

Botanique 
 Canary Bird, cultivar du rosier Rosa xanthina.

Arts et culture 
 Black Canary, personnage de DC Comics ;
 Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, film français de 2020 ;
 Canary Bay, chanson du groupe français Indochine ;
 Canary Club, groupe de J-Pop ;
 Good Canary, pièce de théâtre de Zach Helm ;
 , ou White Canary, personnage de DC Comics.

Voir aussi 
 
 

Patronyme américain